Chanel může být:

 Chanel (značka) – obchodní značka v oblasti kosmetiky a módního odívání pojmenovaná podle návrhářky Coco Chanel
 Chanel No. 5 – značka parfému, který vytvořila Coco Chanel v roce 1921

příjmení osob
 Coco Chanel, vlastním jménem Gabrielle Chanel (1883–1971) – francouzská módní návrhářka
 Petr Chanel (1803–1841) – katolický světec, duchovní a mučedník

v kultuře
 Coco Chanel (film, 2008) – francouzsko-italsko-britský televizní film z roku 2008, režie Christian Duguay, scénář Ron Hutchinson, se slovenskou herečkou Barborou Bobuľovou a Shirley MacLaine v hlavní roli návrhářky Coco Chanel v různých životních situacích 
 Coco Chanel (film, 2009) – francouzský film z roku 2009 režisérky Anne Fontaine s Audrey Tautou v hlavní roli
ostatní
 Chanel – jezevčík zapsaný v Guinnessově knize rekordů jako jeden z nejstarších psů vůbec

Související články 
 Channel